Бурега — украинская фамилия. Известные носители:

 Бурега, Валерий Васильевич (1951—2021) — украинский социолог, профессор.
 Бурега, Владимир Викторович (род. 1971) — украинский церковный историк, публицист.